Prva liga Jugoslavije (1986/1987) była 59. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu broniła drużyna Partizan Belgrad. Początkowo mistrzostwo zdobył zespół Wardar Skopje, jednak później tytuł przyznano drużynie Partizana Belgrad i tym samym obroniła ona mistrzostwo zdobyte przed rokiem. Tytuł króla strzelców zdobył Radmilo Mihajlović, który w barwach klubu FK Željezničar strzelił 23 gole.

Tabela z uwzględnionymi karami 
W następstwie sprawy o podejrzewane przekupione mecze z poprzedniego sezonu, związek nałożył karę 6 punktów ujemnych dla 12 klubów zamieszanych w sprzedawanie meczów. W efekcie na koniec tego sezonu mistrzem został zespół Wardar Skopje, a nie Partizan Belgrad, który bez nałożonej kary miałby 1 pkt więcej niż drużyna ze stolicy Macedonii. Dzięki temu Wardar Skopje zakwalifikował się do rozgrywek Pucharu Mistrzów.

Tabela po anulowaniu kary 
29 lipca 1987 związek cofa nałożone wcześniej kary na kluby namieszane w aferę korupcyjną. Tytuł mistrza Jugosławii zostaje oddany Partizanowi Belgrad, jednak kwalifikacje europejskie się nie zmieniły, więc Wardar Skopje uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Mistrzów, natomiast Partizan Belgrad zagrał w Pucharze UEFA. Również drużyna FK Sarajevo utrzymała się w prvej lidze, natomiast zespół Dinamo Vinkovci spadł do Vtorej ligi.

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Przypisy

Bibliografia 
 

1986 w piłce nożnej
1987 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1986 w Europie
1987 w Europie